Bronsart steht für
 Bronsart bei Mardein, 1875–80 konstruierte Festung bei Königsberg, siehe Fortifikationsbauten Königsberg
 Bronsart von Schellendorff (Adelsgeschlecht), Familienname eines alten preußischen Adelsgeschlechtes (Namensträger siehe Familienartikel)

Bronsart ist der Familienname folgender Personen:
 Huberta von Bronsart (1892–1978), deutsche Botanikerin und Astronomin